Hand se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Suzzane J. Hand
 Ralf Hand